Kocken kan avse:

Kock – en person vars yrke är att självständigt laga mat
Kocken – en svensk dramafilm från 2005 i regi av Mats Arehn
Kocken (målning) – målning av Giuseppe Arcimboldo

Se även 
Bengt Kocken (1918–2012) – en svensk arkitekt